La Serie C2 2001-2002 è stata la 24ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 2 settembre 2001 ed è terminata il 5 maggio 2002.

Stagione

Novità
Il campionato si apre con il ripescaggio nella serie superiore di  e . Per far fronte a questa carenza d'organico vengono ammesse dalla Serie D il  e il 

Altre defezioni furono quella del neoretrocesso , estromesso per irregolarità finanziarie e iscritto in Eccellenza e quella della , esclusa anch'essa per irregolarità finanziarie. Al loro posto furono ripescate la  e il .

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2002-2003.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2002-2003.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Meda 1913 è stata poi ripescato in Serie C2 2002-2003 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2002-2003.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2002-2003.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2002-2003.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2002-2003.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Cavese fu retrocessa d'ufficio per illecito sportivo su delibera della CAF.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Note

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001